Махмуд Хассан () — арабське ім'я.

Відомі носії:

 Махмуд Хассан (1994) — єгипетський футболіст
 Махмуд Хассан (1919—1998) — єгипетський борець